Алако́льський район (, ) — адміністративна одиниця у складі Жетисуської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Ушарал.

Населення 
Населення — 76662 особи (2010; 69398 в 2009, 79773 в 1999).

Національний склад (станом на 2010 рік):
 казахи — 61892 особи (80,73%)
 росіяни — 12854 особи (16,77%)
 татари — 808 осіб
 чеченці — 365 осіб
 німці — 181 особа
 уйгури — 169 осіб
 українці — 119 осіб
 узбеки — 42 особи
 киргизи — 39 осіб
 білоруси — 37 осіб
 корейці — 24 особи
 азербайджанці — 11 осіб
 дунгани — 7 осіб
 курди — 4 особи
 турки — 4 особи
 поляки — 2 особи
 греки — 2 особи
 інші — 102 особи

Історія 
Район був утворений 17 січня 1928 року як Алакульський у складі Алма-Атинського округу з центром у селі Учарал. 17 липня того ж року був утворений Андрієвський район. В 1944–1959 роках та 1967–22 квітня 1997 роках перебував у складі Талдикорганської області. Станом на 1992 рік до складу району входили 15 сільрад, 1 селища та 1 міська ради. 1997 року до складу району увійшла територія ліквідованого Уйгентаського району.

Навесні 1998 року зі складу району була виключена територія площею 13262,54 км² та передана до складу Саркандського району згідно з рішенням масліхату Алматинської області від 17 квітня 1998 року № 20-156 та постановою акімату Алматинської області від 14 травня 1998 року № 5-169.

Склад 
До складу району входять міська адміністрації та 23 сільських округи:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Жетисуської області